Улица Яковлева:

 Улица Авиаконструктора Яковлева — улица в Северном административном округе Москвы
 Улица Генерала Яковлева — улица в Юго-Восточном административном округе Москвы, в районе Лефортово
 Улица Яковлева (Томск) — улица в Томске
 Яковлева улица — улица в Великом Новгороде. Названа по церкви Якова (Иакова).